Cleves kan syfta på:

 Cleves
 Henriette de Clèves (1542–1601), en fransk hovdam, hertiginna av Nevers, se Henriette de Nevers
 Marie de Clèves (1553–1574), en fransk hovdam och prinsessa
 Prinsessan de Clèves – en roman från 1678 av Madame de La Fayette

Geografi

USA 

 Cleves, Ohio – ort, Ohio, Hamilton County,